Плака — найдавніший район Афін
 Плака — невеличке селище в номі Ласітіон (Греція)
 Плака — грибоподібна скеля на північний схід від Партеніту (Крим)